Hurkende jongen (Michelangelo) - Hermitage, St. Petersburg
 De hurkende jongen (David de Goede) - Osdorperplein, Amsterdam